Префонтейн:

 Префонтейн, Стив (1951—1975) — американский бегун на средние дистанции и длинные дистанции. 
 Префонтейн  — американская драма 1997 года, история драматической жизни легендарного Стива Префонтейна